PCS steht als Abkürzung für:

 Parti chrétien-social, französischer Name der Christlich-soziale Partei (Schweiz)
 Partito Comunista Sammarinese, Partei in San Marino
 Patient classification system (Patientenklassifikationssystem), siehe Diagnosebezogene Fallgruppen
 Periphere Computer Systeme, heute PCS Systemtechnik GmbH, siehe PCS Computer Systeme
 Personal Communication(s) Service(s) oder System(s), ein Telekommunikationsstandard, siehe Global System for Mobile Communications#Verwendete Frequenzen
 Photon Correlation Spectroscopy, engl. für Photonenkorrelationsspektroskopie
 Physical Coding Sublayer, eine Untermenge der Bitübertragungsschicht beim OSI-Modell, siehe OSI-Modell#Schicht 1 – Bitübertragungsschicht
 Poly Car Stanulla, PCS (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Polymer Clad Silica Fiber oder Plastic Clad Silica Fiber, Lichtwellenleiter mit Quarzglaskern und Kunststoffmantel, siehe Hard Clad Silica Optical Fiber
 Porcine Colonic Spirochaetosis, engl. für Porcine intestinale Spirochätose
 Post-Concussion Syndrome, engl. für Postkommotionelles Syndrom
 Power Conversion System, engl. für die Energieumwandlung in einem Kraftwerk
 Pre-Crash Safety System, engl. für Notbremsassistent
 Precedence Constraint Scheduling, Optimierungsproblem der Informatik
 Preventive Contact System Sicherheitseinrichtung für Formatkreissägen
 Primary Cooling oder Coolant System, engl. für „Hauptkühlsystem“, siehe Kühlung
 Principle Component Substitution, auch Principal Component Analysis, engl. für Hauptkomponentenanalyse, Hauptachsentransformation, Eigenvektortransformation, Diskrete Karhunen-Loève Transformation, Hotelling-Transformation
 Process Control System, engl. für „Prozessleitsystem“
 Profile Connection Space, engl. für standardisierten Kontaktfarbraum im Farbmanagement

Siehe auch:

Abkürzung